

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Riddle (Idaho)
 Riddle (Indiana)
 Riddle (Nyugat-Virginia)
 Riddle (Oregon)

Zene 
 Riddle (album) – Thomas Leeb-album
 Riddle (dal) – En Vogue-dal

 The Riddle (Nik Kershaw-album)
 The Riddle – Five for Fighting-dal
 The Riddle – Gigi D’Agostino-dal
 The Riddle (film)